Natacha Lindinger